

Langerak, localité de la commune de Coevorden, dans le Drenthe
 Langerak, localité de la commune de Doetinchem dans le Gueldre
 Langerak, village de la commune de Liesveld, en Hollande-Méridionale
 Langerak, localité de la commune d'Utrecht